

Населені пункти та їхні частини
 Надоле — село в гміні Жарнув Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Наділля (Надоле) — село в гміні Дукля Кросненського повіту Підкарпатського воєводства
 Надоле — село в гміні Ґневіно Вейгеровського повіту Поморського воєводства
 Надоле — частина міста Тарнобжег в Підкарпатському воєводстві
 Надоле — частина села Полом-Мали в гміні Івкова Бжеського повіту Малопольського воєводства
 Надоле — частина села Чермна в гміні Шежини Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Надоле — частина села Шежини в гміні Шежини Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Надоле — частина села Ліпниця-Ґурна в гміні Ліпниця-Мурована Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Надоле — частина села Борувна в гміні Ліпниця-Мурована Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Надоле — частина села Івкова в гміні Івкова Бжеського повіту Малопольського воєводства
 Надоле — частина села Райброт у гміні Ліпниця-Мурована Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Надоле — частина села Левньова в гміні Ґнойник Бжеського повіту Малопольського воєводства
 Надоле — частина села Ляскова в гміні Ляскова Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Надоле — частина села Пісажова в гміні Ліманова Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Надоле — частина села Високе в гміні Ліманова Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Надоле — частина села Камйонка-Мала в гміні Ляскова Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Надоле — частина села Бінарова в гміні Беч Горлицького повіту Малопольського воєводства
 Надоле — частина села Йодлова в гміні Йодлова Дембицького повіту Підкарпатського воєводства
 Надоле — частина села Сьвенцани в гміні Сколишин Ясельського повіту Підкарпатського воєводства
 Надоле — частина села Фронцкі в гміні Ґіби Сейненського повіту Підляського воєводства

Надоле — село в Словенії

Примітки